La phase finale du  championnat d'Europe de volley-ball masculin des petits États a eu lieu en juin 2013  à Limassol (Chypre).

Équipes présentes

Phase de poules

Groupe A 

|}

|}

Groupe B 

|}

|}

Phase finale

Équipes présentes 
 (Organisateur et  A)
 ( A)
 ( B)
 ( B)

Matchs 

|}

|}

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP : 
Meilleur marqueur : 
Meilleur passeur : 
Meilleur attaquant : 
Meilleur serveur : 
Meilleur réceptionneur : 
Meilleur libéro :

Liens internes

Liens externes 

Europe 2013
Europe masculin des petits États
2013 à Chypre
Événement sportif international à Chypre
Volley-ball à Chypre
Sport en juin 2013